Château de Villiers peut désigner :
 Château de Villiers (Cerny), dans l'Essonne ;
 Château de Villiers (Draveil), dans l'Essonne ;
 Château de Villiers (Mayenne), dans la Mayene ;
 Château de Villiers (Poissy), dans les Yvelines ;
 Château de Villiers (Pouillenay), en Côte d'Or.

Voir aussi 
 Château de Villiers-le-Bâcle, dans l'Essonne
 Château de Villiers-le-Duc, en Côte-d'Or
 Château de Villiers-le-Sec, dans le Calvados
 Château de Villiers-Saint-Denis, dans l'Aisne
 Château de Villiers-sur-Port, dans le Calvados

Villiers